Тереза Мрдежа (; родилась 14 ноября 1990 года в Пуле, СФРЮ) — хорватская теннисистка; победительница пяти турниров ITF (три — в одиночном разряде).

Общая информация 
Тереза в теннисе с семи лет. Любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (15)

Победы (3)

Поражения (12)

Финалы турниров ITF в парном разряде (5)

Победы (2)

Поражения (3)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Хорватии